LCT peut désigner :
Landing craft tank
la Ligue communiste des travailleurs (Sénégal) - un ancien parti politique sénégalais
Ligue communiste des travailleurs (Belgique) - section belge de la Ligue Internationale des Travailleurs - Quatrième Internationale (LIT-QI) ; internationale révolutionnaire trotskiste-moréniste
Langage de contrôle des transactions - Un des quatre (4) classe d'ordre SQL

Sigle de 3 caractères